Полянська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії.

Полянська сільська рада — Закарпатська область, Свалявський район
 Полянська сільська рада — Львівська область, Золочівський район
 Полянська сільська рада — Рівненська область, Березнівський район
 Полянська сільська рада — Хмельницька область, Волочиський район
 Полянська сільська рада — Хмельницька область, Славутський район
 Полянська сільська рада — Чернівецька область, Хотинський район

Полянська сільська рада — Серишевський район, Амурська область